Alexandra Dahlström – attrice svedese
 Björn Dahlström – designer svedese
 Emma Dahlström – sciatrice freestyle svedese
 Erik Dahlström – calciatore svedese
 Sebastian Dahlström – calciatore finlandese